Sevag steht für:

 Sevag (Programmiersprache), Siemens Eingabe/Verarbeitungs/Ausgabegenerator

Personen:
 Rupen Sevag (1885–1915), armenischer Dichter
 Sevag Balıkçı, türkischer Soldat armenischer Abstammung und Opfer einer fahrlässigen Tötung